Степненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Степненська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Степненська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Степненська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Степненська сільська рада — Сумська область, Ямпільський район
 Степненська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район

Див. також 
 Степанівська сільська рада
 Степнянська сільська рада